Такмичење у троскоку за жене на Олимпијским играма у Сиднеју 2000. одржало се на Олимпијском стадиону. За такмичење се пријавило 27 такмичрки из 22 земље подељене у две квалификационе групе (14+13) са квалификационом нормом од 14,25 -{m}-. Квалификације су одржане 22. септембра. Квалификациону норму је испунило 9 такмичарки па су у финале ушле још три такмичарке према постигнутом резултату. Финале је одржано 24. септембра

Рекорди 
(22. септембра 2000)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
 КВ=директан пласман
 кв= пласман по резултату

Финале 

Легенда: СР = Светски рекорд, ЕР = Европски рекорд, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЕРС = Европски рекорд сезоне (најбоље време сезоне у Европи), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд, ЛРС = Лични рекорд сезоне

Види још 
 Атлетика на олимпијским играма 2000.
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — троскок за жене

Спољашње везе 
  Officieel rapport Olympische Zomerspelen 2000 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2000.
Троскок на Летњим олимпијским играма